În vorbirea curentă, termenul „Domnul” înseamnă Dumnezeu. Alte sensuri ale cuvântului includ:
Domnul, film de comedie din 1964
„Domnul” - termen politicos de adresare pentru un bărbat

Vezi și
Domn

Toate articolele al căror titlu începe cu „Domnul”

Note